XI Азиатские игры проводились в Пекине с 22 сентября по 7 октября 1990 года. Это был первый в истории крупный международный чемпионат, состоявшийся на территории Китайской Народной Республики. В Играх в состязаниях по 29 видам спорта приняли участие 6122 спортсмена из 37 стран.

Основные события 
Одним из самых шокирующих событий, связанных с 11-й Азиадой, было то, что Олимпийский совет Азии потерял в 1990 году своего президента — шейха Фахада ас-Сабаха, который погиб во время иракского вторжения в Кувейт. Штаб-квартира Олимпийского совета Азии до освобождения Кувейта в 1991 году временно размещалась в Великобритании.

Во время Игр было установлено 7 мировых рекордов (6 в стрельбе из лука, 1 в велоспорте) и 89 рекордов Азии, а 1 мировой рекорд и 11 рекордов Азии было повторено.

Китайская народная республика завоевала 60 % золотых медалей и 34 % всех медалей.

В честь 11-х Азиатских игр было выпущено три серии марок — в 1988, 1989 и 1990 годах.

Талисман Игр 
Официальным талисманом Игр был большой панда Паньпань.

Страны-участницы 

 
 
  Бахрейн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Макао
 
 
  Монголия
 
 
  Оман

Виды спорта 

 Академическая гребля
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Велоспорт
 Волейбол
 Гандбол
 Гимнастика
 Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Кабадди
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание
 Сепактакрау
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Софтбол
 Теннис
 Тяжёлая атлетика
 Ушу
 Футбол
 Хоккей на траве

Демонстрационые виды спорта
 Бейсбол
 Мягкий теннис

Итоги Игр